Thailand, een land in Zuidoost-Azië
Tai-volkeren, een groep volkeren waar de Thai bij horen
Thai (volk), de inwoners van Thailand
Tai-Kadaitalen, de taalfamilie waartoe de Tai taalgroep behoort
Taitalen, de taalgroep waar het Thai bijhoort
Thai (taal), de officiële taal van Thailand
Thai Airways International, een luchtvaartmaatschappij
Thai, traditionele siamees of Applehead Siamese, een Oosters kattenras
Nationaal park Taï, een nationaal park in Ivoorkust
Tai, een personage uit Digimon, een Japanse mediafranchise
Taiyaki, Japanse lekkernij in de vorm van een rode zeebrasem
Tai 鯛, rode zeebrasem, vaak gebruikt als de naam van het Japanse gerecht waar de vis in zit

Zie ook 
Thais (doorverwijspagina)